Mentők, a mentőszolgálat köznapi elnevezése
Mentők, a magyarországi mentőszervezet (Országos Mentőszolgálat) köznapi elnevezése
Mentők, 1984-es csehszlovák televíziós sorozat
Mentők, 2013-as cseh televíziós sorozat